Girelle-le sunt un aperitiv specific italian care conține, după gust sau rețetă, diferite ingrediente regăsite și la pizza. 
Aceste aperitive au forma unor melcișori dintr-un aluat (asemănător celui de pizza) și diferite ingrediente precum sos de roșii, mozzarella, șuncă, salam, ardei, ceapă, roșii etc. în funcție de gust sau rețetă.